Selefe foi o filho de Joctã, da família de Sem. Selefe significa “desenho para fora”, ou “que tira” (Dicionário Bíblico Hitchcock).
Selefe é mencionado na bíblia em :
E Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Hazarmavé, a Jerá, a Hadorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Havilá e a Jobabe; todos estes foram filhos de Joctã.

Árvore genealógica baseada em Gênesis

Referências 
 
 

Bíblia